Sligo-Leitrim kan verwijzen naar een van de volgende Ierse kiesdistricten voor de Dáil Éireann:

 Sligo-Leitrim (kiesdistrict) - huidig kiesdistrict
 Sligo-North Leitrim (kiesdistrict) - voormalig kiesdistrict 2007-2016
 Sligo–Leitrim (kiesdistrict, 1948-2007) - voormalig kiesdistrict 1948-2007
 Leitrim–Sligo - voormalig kiesdistrict 1923-1937